Francesco Corti ist der Name folgender Personen:

* Francesco Corti (Dirigent) (* 1963), italienischer Dirigent
 Francesco Corti (Cembalist) (* 1984), italienischer Cembalist und Organist
 Francesco Corti (Maler) (17. Jhd.), italienischer Maler, Meisterschüler bei Michelangelo Cerquozzi